Брянск-Орло́вский (неофициально Брянск I) — узловая железнодорожная станция Московской железной дороги в городе Брянске. Входит в Брянский центр организации работы железнодорожных станций ДЦС-7 Московской дирекции управления движением. По основному применению является пассажирской, по объёму работы отнесена к 1 классу.

Вокзал Брянск-Орло́вский — железнодорожный вокзал станции Брянск-Орло́вский. Входит в Московскую региональную дирекцию железнодорожных вокзалов. Основной пассажирский железнодорожный вокзал города Брянска. Расположен на территории Володарского района. Действует как с пригородным, так и с дальним пассажирским сообщением.

Железнодорожный вокзал 

Вокзала станции Брянск-Орловский состоит из двух больших частей: старого здания (1952 год, архитектор В. Ф. Скаржинский, главный архитектор А. Н. Душкин) и нового здания (1981 год, архитектор Я. В. Шамрай).

В новом здании расположены билетные кассы дальнего следования, справочное бюро, кафе, комнаты отдыха, администрация вокзала и другие служебные помещения. Просторный кассовый зал оформлен огромным витражом и декоративным панно-картой на железнодорожную тему.

Старое здание, в свою очередь, подразделяется на несколько частей:
 Холл. Сюда ведёт главный вход в здание вокзала из города. В холле расположены расписания поездов дальнего сообщения, электронное табло с временем отправления ближайших поездов, отделение «Почты России», торговые точки, предприятия бытового и сервисного обслуживания. Напротив выхода в город находится вход в подземный переход, а по его сторонам — два выхода на платформу № 1 (не действуют).
 Действующий зал ожидания. Помещение отремонтировано, установлены новые сидения. Тема оформления зала: история региона. Изображения одной стены выполнены на тему города Брянска, на противоположной изображена карта Брянщины, гербы старинных городов Брянщины (Севск, Трубчевск и т. д.). Окна-витражи оформлены на тему храмов Брянска.
 Неработающий зал ожидания. Единственное помещение старой части вокзала, не имеющее стеклопакетов, оставлены старые деревянные окна, старые сидения. Доступа для пассажиров нет.
 Кассовый зал пригородного сообщения. Имеет выходы на привокзальную площадь (закрыт) и на платформу № 1; вход в подземный переход.

В 1954 году построен подземный переход. Он соединяет между собой все помещения вокзала и платформы №№ 2, 3 и 4. В переходе находятся камера хранения, санузел, несколько торговых точек.

Платформы 

На территории станции Брянск-Орловский расположено 7 платформ. Примыкающая к зданию вокзала платформа № 1 — высокая и наиболее примечательная из всех: на ней расположен паровоз-памятник Эр, семафор и водоразборная колонка. Всё было установлено к празднику 60-летия Победы). Остальные платформы низкие. К платформам №№ 2, 3, 4 ведёт подземный переход из здания вокзала, к платформам №№ 5, 6, 7 переход осуществляется по настилу. К платформам №№ 3 и 7 имелись спуски с переходного моста. Платформы №№ 6 и 7 расположены в огороженной зоне таможенного контроля: для многих поездов международного сообщения станция Брянск-Орловский является первой или последней стоянкой в России, и их таможенный досмотр проводится брянскими таможенниками.

Переходной путепровод 
Переходной путепровод соединял напрямую Привокзальную площадь с жилой частью Володарского района и имел лишь два промежуточных выхода на платформы №№ 3 и 7. Для нужд пассажиров был малопригоден. В 2020 году мост был демонтирован, оставлен только переход между сквером им. Ленина и платформой № 7.

Особенности 
Вокзал находится в стороне от главного хода Москва — Киев, по которому следует подавляющее большинство грузовых поездов, проходящих через Брянск. Пассажирские поезда, чтобы попасть на вокзал, отклоняются от главного хода, на что затрачивается лишнее время. Возможны два варианта захода на Брянск-Орловский со стороны Москвы-Киевской: через Брянск-Северный и Мальцевскую, так идут почти все поезда, смена направления движения не требуется, или через Чернец и Полпинскую,(более короткий путь, но для продолжения следования в сторону Киева нужна смена направления движения, так идут лишь поезда на Смоленск или те, для которых Брянск является конечной станцией, в частности, фирменный № 99/100 «Иван Паристый», № 107/108, № 737/738, № 739/740, № 741/742. Через станцию следуют поезда в направлении городов: Санкт-Петербург, Калуга, Москва, Орёл, Смоленск, Киев а также Брест, Гомель и др.

Дальнее следование по станции 
По состоянию на июнь 2017 года через станцию курсируют следующие поезда дальнего следования:

Примечания

Ссылки 
 Фотографии станции Брянск-Орловский

Станции Брянского региона Московской железной дороги
Здания и сооружения Брянска
Железнодорожные станции по алфавиту
Станции 1 класса
Узловые железнодорожные станции
Пассажирские станции
Железнодорожные станции и платформы Брянска
Появились в 1868 году в России
1868 год в Брянской области